Гламочани — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Гламочанах проживало 1612 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 сербы — 821
 хорваты — 19
 югославы — 3
 прочие — 32
 мусульмане — 119
1981 год:
 сербы — 989
 хорваты — 19
 югославы — 60
 прочие — 31
 мусульмане — 2
1991 год:
 сербы — 1231
 хорваты — 20
 югославы — 118
 прочие — 119
 мусульмане — 124

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской